Божиею милостью (Б. М., ) — торжественное выражение, употребляемое в титуле государей, в государственных, дипломатических и важнейших законодательных актах и служащее для обозначения того, что власть главы государства происходит от Бога, что она существует лишь милостью Божиею, это политическая и религиозная доктрина королевской, императорской и иной политической легитимности.

Сущность 
Согласно этой доктрине, монарх является субъектом не светской власти, а получил права управления непосредственно от Бога. 
Торжественное выражение, употребляемое в титуловании государей, в государственных, дипломатических и важнейших законодательных актах и служащее для обозначения того, что власть главы государства проистекает от Бога и существует лишь милостью Божиею.

История 
Это выражение встречается в актах почти всех монархических государств Европы, на Руси (в России) впервые стало употребляться в договорных грамотах великого князя Юрия Дмитриевича Галицкого с другими князьями (1433 год) после отнятия им великого княжения у племянника его Василия Тёмного.

Применение 
Первоначально в дипломатической переписке с иностранными державами то понятие, что власть главы государства происходит от Бога, выражалось в так называемом «богословии», заключавшемся в том, что в верхнем из трёх кружков, заключённых в треугольник, прописывались слова «Бог наш Троица», а в нижних титулы государя, от имени которого писалась грамота, и того, кому она предназначалась. В великокняжеском и впоследствии царском титуле то же понятие не всегда выражалось одинаково. Начиная же с Петра Великого старинная форма богословия была заменена одним выражением «Божиею милостью», употребляемым во всех важнейших актах, от высочайшей власти исходящих.

См. также 

 Божественное право королей
 Кесарю кесарево
 Теологическая теория происхождения государства
 «Всякая власть от Бога» (Рим. 13:1)
 Власть и начальство (Победоносцев)

Примечания

Литература

Ссылки 

Христианство и политика
Русская монархия
Монархия